Landkreis Gifhorn
 Gifhorn (stad)